ABS kan have flere betydninger:

 American Bureau of Shipping – et amerikansk klassifikationsselskab
 ABS-bremser – et sikkerhedssystem til biler
 ABS-plast – er et copolymerisat
 Auto-brewery syndrome
 abs – en funktion indenfor matematikken, se Numerisk værdi